In veel talen een alternatieve spelling voor de lama.
Llama Gabilondo y Cía S.A., een Spaanse wapenfabrikant
Llama (district), een district in de provincie Chota, Peru

Zie ook 
Lama (doorverwijspagina)